Конті може відноситися до:

Титул 
 Принци Конті () — титул французьких принців молодшої гілки дому Бурбон-Конде.

Прізвище 
 Конті — римський шляхетний рід, до якого зокрема відноситься низка італійських політичних та релігійних діячів:
 Іннокентій III (Лотаріо деї Конті де Сеньї, *1161 — †1216) — 176-й папа римський.
 Іннокентій XIII (П'єтро Мікеланджело деї Конті, *1655 — †1724) — 244-й папа римський.
 Віктор IV (Грегоріо деї Конті ді Санклементе, †1139) — кардинал, антипапа католицької церкви.
 Бруно Конті (*1955) — колишній італійський футболіст, фланговий півзахисник, згодом — футбольний тренер.
 Карло Конті (*1961) — італійський телеведучий.
 Паоло Конті (*1950) — колишній італійський футболіст, воротар.

Топоніми 
 Конті́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс,

Інше 
 «Конті» — один з найбільших українських виробників кондитерських виробів.
 «Конті» — український футбольний клуб

Італійські прізвища